Ге́нри Манчи́ни (, настоящее имя — Энри́ко Нико́ла Манчи́ни, ; , Кливленд, Огайо — , Беверли Хиллз, Калифорния) — американский дирижёр и кинокомпозитор. Написал музыку почти к 500 фильмам и телесериалам, выпустил 90 альбомов, получил за свою музыку 4 премии «Оскар», 2 номинации на «Эмми» и 20 призов «Грэмми», включая награду «За жизненные достижения» (, 1995).

Биография 
Родился в Кливленде 16 апреля 1924 года в семье итальянских эмигрантов из Сканно в провинции Л’Акуила. Вырос в Питтсбурге, штат Пенсильвания.
Был завербован в армию во время Второй мировой войны, но из пехоты был переведён в армейский ансамбль Военно-Воздушных сил по рекомендации авторитетного в армии США музыканта Гленна Миллера. После окончания в 1943 году военной подготовки в США был переведен в готовящийся под руководством генерала Эйзенхауэра контингент для десанта во Францию в 1944 году. После освобождения Франции был переведен в инженерные войска. Участвовал в военной операции по освобождению концлагеря Маутхаузен. После войны работал пианистом и аранжировщиком во вновь сформированном джаз-оркестре Гленна Миллера под руководством Текса Бенеке. Писать музыку для кино начал в 1952.

Одно из самых известных его произведений — «Moon River» — была исполнена Одри Хепбёрн в фильме «Завтрак у Тиффани», после чего выиграла «Оскар» за лучшую песню и возглавила Billboard Hot 100. Самой коммерчески успешной его записью была тема к фильму «Розовая пантера» (1964), которая известна в огромном количестве аранжировок и интерпретаций. Некоторые песни Манчини вошли в число популярных джазовых (свинговых) стандартов. Манчини прославился не только в качестве композитора, но и как мастер-аранжировщик различных оркестровых звучаний.

Манчини записал более 90 альбомов в разных стилях: от биг-бэнда и лёгкой классики до поп-музыки. Восемь из этих альбомов были удостоены золотой награды Ассоциации звукозаписывающей индустрии Америки. У Манчини был 20-летний контракт с RCA Records, в результате чего 60 коммерческих альбомов сделали его имя нарицательным среди слушателей.

Как концертный исполнитель Манчини проводил более пятидесяти выступлений в год, в сумме дав более 600 симфонических выступлений. Он дирижировал почти всеми ведущими симфоническими оркестрами мира, включая Лондонский симфонический оркестр, Израильский филармонический оркестр, Boston Pops, Лос-Анджелесский филармонический оркестр и Королевский филармонический оркестр. Одним из его любимых был оркестр Миннесоты, с которым он дебютировал в сериале «Поющие в терновнике» в июне 1983 года. Генри Манчини участвовал в 1966, 1980 и 1984 годах в групповых выступлениях для британской королевской семьи. Он также длительное время гастролировал с , а также с Энди Уильямсом, каждый из которых спел много песен Манчини.

Умер в Беверли-Хиллз от рака поджелудочной железы в 1994 году в возрасте 70 лет.

Награды 
Генри Манчини был беспрецедентное количество раз номинирован на «Грэмми» — 72 раза, выиграв 20. Кроме того, он был номинирован на 18 наград «Оскар» Американской киноакадемии, выиграв четыре. Он также получил «Золотой Глобус» и был номинирован на две «Эмми».

13 апреля 2004 года Почтовая служба Соединенных Штатов выпустила в честь Манчини 37-центовую памятную марку.

Роли в кино

Озвучивание 
 Фрейзер (, 1993—2004, США)
 Сериал «Columbo» (, 1968—2003, США) (серии 03-40, 1971—1977)

Участие в фильмах 
 1987—2008. Биография () — документальный фильм производства США.

Композитор

Литература

Ссылки 

 Звёзды джаза. Манчини Генри
 Генри Мансини и его киномузыка на Радио «Свобода», апр 1999
 Генри Манчини на сайте «SoundtrackINFO»
 Генри Манчини на сайте «Space Age Musicmaker»
 Генри Манчини — вклад в кинематограф

Дирижёры США
Умершие от рака поджелудочной железы
Исполнители, возглавлявшие Billboard Hot 100
Лауреаты премии «Оскар» за лучшую песню к фильму
Лауреаты премии «Золотой глобус» за лучшую песню
Лауреаты премии «Грэмми»
Исполнители Liberty Records
Исполнители RCA Victor
Лауреаты Grammy Lifetime Achievement Award
Члены Зала славы авторов песен